Арка́дий Никола́евич Кольца́тый (Абра́м Нау́мович Копеле́вич; ) — советский кинорежиссёр и оператор. Заслуженный артист Белорусской ССР (1935), заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), лауреат трёх Сталинских премий (1946, 1951, 1952).

Биография 
Родился в Одессе, там же окончил четыре класса школы. В 1927 году окончил операторское отделение Ленинградского фототехнического института и отделение кинорежиссуры Высших курсов Ленинградского института истории искусств. С 1927 года — помощник оператора, затем второй оператор у Николая Козловского на ленинградском отделении студии «Белгоскино» (этот период работал под именем Аркадий Кальцатый). В 1930 году самостоятельно снял документальную картину «Завоёванная земля» и в том же году первую художественную — «Рубикон». В 1932 году дебютировал как второй режиссёр на картине «Слава мира». Работал также на студии «Рекламфильм» (с 1940 года — Ленинградская киностудия малых форм). 

В течение многих лет был главным оператором на картинах режиссёра Фридриха Эрмлера.

Фильм «Сквозь ледяную мглу» (1965) принесла Кольцатому-режиссёру первую премию IV Международного фестиваля телевизионных фильмов в Александрии (Египет) по категории художественных фильмов.

В 1981 году вместе с семьёй эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Скончался 1 августа 1995 года в Лос-Анджелесе, по другим данным — в 2002 году в Киеве.

Фильмография

Оператор 

  — Сосны шумят (совместно с Н. Козловским)
  — Завоёванная земля (документальный)
  — Рубикон
  — Ураган
  — Первый взвод
  — Слава мира
  — Женитьба Яна Кнукке (совместно с А. Гинцбургом)
  — Поручик Киже
  — Путь корабля (совместно с Е. Мегденом, М. Тейтельбаумом)
  — Дети капитана Гранта
  — Великий гражданин
  — Музыкальная история
  — Антон Иванович сердится (оператор-консультант)
  — Киноконцерт 1941 года (совместно с В. Левитиным)
  — Непобедимые (совместно с М. Магидом)
  — Малахов курган
  — Великий перелом (совместно с Н. Шифриным)
  — Поезд идёт на восток (совместно с И. Гелейном)
  — Солистка балета
  — Три встречи (совместно с Е. Андриканисом, И. Гелейном, Ф. Проворовым)
  — Великая сила
  — Тарас Шевченко (совместно с Д. Демуцким и И. Шеккером)''
  — Покорители вершин (совместно с Г. Рейсгофом)
  — Карнавальная ночь
  — Триста лет тому…
  — Дорога на фестиваль (совместно с А. Саранцевым)
  — Поединок
  — Шли солдаты…
  — В едином строю
  — Вольный ветер
  — 49 дней
  — Сквозь ледяную мглу
  — Нет и да (стереоскопический; совместно с К. Новиковым)
  — На два часа раньше (в титрах Александр Кольцатый)
  — Любить… (оператор хроники)
  — Старый знакомый
  — Самый жаркий месяц (совместно с И. Миньковецким)

Режиссёр 
  — Домик в дюнах (совместно с А. Маркеловым)
  — Ираклий Андроников рассказывает
  — Сквозь ледяную мглу (совместно с Л. Рудником)
 1965 — Пограничная тишина
  — Нет и да (стереоскопический)
  — Таинственный монах (стереоскопический)
  — Старый знакомый (совместно с И. Ильинским)
  — «SOS» над тайгой (совместно с В. Перовым)

Награды и премии 
 заслуженный артист Белорусской ССР (1935);
 орден «Знак Почёта» (23 мая 1940) за картину «Великий гражданин» (1937);
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945);
 Сталинская премия первой степени (1946) — за фильм «Великий перелом» (1945);
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за фильм «Великая сила» (1950);
 Сталинская премия первой степени (1952) — за фильм «Тарас Шевченко» (1951);
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1968).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Аркадий Кольцатый — Энциклопедия отечественного кино
 Аркадий Кольцатый // Кино-Театр.Ру

Родившиеся в Херсонской губернии
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Персоналии:Беларусьфильм
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Рижская киностудия
Эмигранты из России